Ribeira Peixe (plaats), plaats in Sao Tomé en Principe 
 Ribeira Peixe (voetbalclub), voetbalclub uit deze plaats.